Chilantaisaurus — ящеротазовий динозавр, що існував в Азії у крейдовому періоді, 92 млн років. Викопні рештки динозавра знайдені у відкладеннях формації Улансухай у Внутрішній Монголії на півночі Китаю.

Опис 

Цей динозавр міг досягати значних розмірів і, ймовірно, був одним із найбільших тероподів крейдового періоду в Азії; він, ймовірно, досягав 12 метрів завдовжки і міг важити 4 тонни. Інші оцінки свідчать про вагу навіть 6 тонн. Він був озброєний потужними щелепами з міцними зазубреними зубами, а передні кінцівки були відносно довгими і оснащені довгими вигнутими кігтями.

Систематика 
Еволюційні зв'язки динозавра за Carrano et al. (2012).

Примітки

Посилання 

Тероподи
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1964